Катра́н коктебе́льский () — растение, вид рода Катран семейства Капустные. Включён в Международную Красную книгу МСОП, Красные книги России и Украины.

Ареал и среда обитания 
Произрастает на Украине в Крыму, в России в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.

В 1925 году ботаник С. А. Дзевановский нашел Crambe koktebelica на Тарханкуте, на тот момент вид был известен только в окрестностях Коктебеля, Анапы и Новороссийска.

Ботаническое описание 
Травянистое двух-трёхлетнее растение. Высота от 1,5 до 2,5 метров.

Стебли сильно ветвистые. Черешковые листья, как и стебли, обильно покрыты густыми белыми волосками, в верхней части волоски приобретают голубой оттенок.

Листья лировидные или перисто-рассечённые, доли цельные или округлые. Прикорневая розетка ярка выражена, формируется из крупных листьев, длиной до 30 см и шириной до 20 см, листья черешковые.

Цветки обоеполые, чашечки ярко-золотистые, до 6,5 мм длиной.

Плод — стручок.

Охрана 
Помимо включения в Международную Красную книгу, Красные книги России и Украины, включён в Красные книги следующих субъектов РФ: Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

Синоним 
На основе данных theplantlist.org. Проверено 25 ноября 2013 г.
 Crambe juncea var. koktebelica Junge
 Crambe mitridatis Juz.
 Crambe orientalis var. koktebalica (Junge) O.E.Schulz
 Crambe orientalis var. mitridatis (Juz.) Kotov

Примечания

Литература 
 Флора Европейской части СССР, 1979

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области
 Описание вида в Красной Книге Краснодарского Края

Капустные
Флора Европы